É um torneio de tênis que faz parte dos eventos ATP Challenger Tour. O torneio permite aos jogadores ganhar pontos no ranking suficientes para tentar entrar no nível dos torneios ATP. Ele é administrado pela Associação de Tenistas Profissionais (ATP).

Ver Também 
AON Open Challenger

Ligações externas 
Seção de Challengers do site da ATP

ATP Challenger Tour